Kuchinke ist der Familienname von:

 Norbert Kuchinke (1940–2013), deutscher Journalist und Schauspieler.
 Simon Kuchinke (* 1991), deutscher Politiker (SPD)